Acısu (en turc : « eau piquante / aigre ») est un toponyme turc. On trouve aussi les noms  (« source piquante / aigre ») et plus rarement Acıçay (« rivière piquante / aigre ») :

 , village du district de Beypazarı dans la province d'Ankara ;
 , village du district de Sarayköy dans la province de Denizli ;
 , village du district d'Alaçam dans la province de Samsun ;
 , village du district d'Asarcık dans la province de Samsun ;
 , village du district de Gerze dans la province de Sinop ;
 , village du district de Zile dans la province de Tokat ;
 , village du district d'Akçaabat dans la province de Trabzon.

Voir aussi 
 Acısu Deresi, rivière de la province de Sivas